Francesco De Biasio (né le  à Alleghe, dans la province de Belluno, en Vénétie) est un joueur professionnel de hockey sur glace italien. .

Biographie

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 || Hockey Club Alleghe || Série A ||36 ||1 ||7 ||8 ||16 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2004-2005 || Hockey Club Alleghe || Série A ||36 ||4 ||8 ||12 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Hockey Club Alleghe || Série A ||36 ||0 ||2 ||2 ||4 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2006-2007 || Hockey Club Alleghe || Série A ||31 ||0 ||1 ||1 ||30 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2007-2008 || Hockey Club Alleghe || Série A ||31 ||0 ||3 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Hockey Club Alleghe || Série A ||42 ||2 ||4 ||6 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Hockey Club Alleghe || Série A ||40 ||0 ||6 ||6 ||24 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|2010-2011 || Hockey Club Alleghe || Série A ||41 ||1 ||5 ||6 ||14 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|2011-2012 || Hockey Club Alleghe || Série A ||45 ||0 ||1 ||1 ||34 ||11 ||0 ||0 ||0 ||8 
|-
|2012-2013 || Hockey Club Alleghe || Série A ||44 ||0 ||6 ||6 ||20 ||6 ||1 ||0 ||1 ||4 
|-
|2013-2014 || HC Valpellice || Série A || 42 || 1 || 16 || 17 || 30 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2014-2015 || HC Valpellice || Série A || 38 || 2 || 15 || 17 || 16 || 5 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2015-2016 || HC Valpellice || Série A || 39 || 4 || 8 || 12 || 54 || 7 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2016-2017 || SG Cortina || AlpsHL || 38 || 8 || 31 || 39 || 38 || 7 || 1 || 5 || 6 || 4
|-
| 2016-2017 || SG Cortina || Série A || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || SG Cortina || AlpsHL || 40 || 7 || 21 || 28 || 24 ||- ||- ||- ||-||-
|-
| rowspan="2"|2018-2019 || Milano Rossoblu || AlpsHL || 19 || 1 || 8 || 9 || 16 ||- ||- ||- ||-||-
|-
|  HC Gherdeina || AlpsHL || 18 || 1 || 5 || 6 || 6 || 2 ||0 ||0 ||0 || 0
|-
| 2017-2018 || ValpEagle  || Série A2  || 29 || 11 || 40 || 51 || 16 ||3 ||0 ||3 ||3 || 2

Internationales 

|2002 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans div. 1 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 ||align="left"||- bgcolor="#f0f0f0"
|2003 ||align="left"| Italie ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans div. 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"| Médaille de bronze|-
|2005 ||align="left"| Italie ||align="left"| Championnat du monde division 1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 18 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance dans la province de Belluno
Sportif italien du XXIe siècle
Joueur international italien de hockey sur glace
Naissance en février 1985
Joueur du HC Alleghe
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Valpellice
Joueur de la SG Cortina
Joueur du HC Gherdeina